Australiens Grand Prix 2022 (officielt navn: Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 10. april 2022 på Albert Park Circut i Melbourne, Australien. Det var det tredje løb i Formel 1-sæsonen 2022, og 36. gang at Australiens Grand Prix blev arrangeret.

Det var den første gang Australiens Grand Prix er med i Formel 1-kalenderen siden 2019, da ræset blev aflyst i 2020 og 2021 som resultat af Coronaviruspandemien.

Baggrund 
Banen var blevet ændret markant siden sidste gang der blev holdt et Grand Prix på Albert Park. Flere sving var blevet lavet om med formålet af at gøre banen hurtigere, og overhaling nemmere.

Kvalifikation 

Noter

 - Alexander Albon blev diskvalificeret fra kvalifikationen efter at Williams holdet ikke kunne give dommerene den krævede brændstofsprøve. Albon var også givet en straf på 3 pladser for et sammenstød med Lance Stroll i Saudi-Arabiens Grand Prix. Denne straf gør dog ingen forskel, da han skal starte bargest som resultat af diskvalificeringen.

 - Lance Stroll satte ikke en tid, da han havde et sammenstød med Nicolas Latifi i løbet af kvalificeringen. Han blev givet en 3 plads straf for sammenstødet. Denne straf gør dog ingen forskel, da han stadig skal starte før Albon, som blev diskvalificeret fra kvalifikationen.

Resultat 

Noter:

 - Inkluderer point for hurtigste omgang.

 - Lance Stroll blev givet en 5 sekunders tidsstraf for at slingre på en straight.

Stilling i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2022
2022